Список содержит имена православных священнослужителей, убитых в России в современное время — с 1990 года до настоящего времени. Используется хронологический порядок.

Примечания

Ссылки 
 

Жертвы убийств
Русская православная церковь